John McEnroe e Michael Stich erano i detentori del titolo, ma solo Stich ha partecipato in coppia con Wayne Ferreira.

Ferreira e Stich hanno perso nel 3º turno contro Jeremy Bates e Byron Black.

Todd Woodbridge e Mark Woodforde hanno battuto in finale 7–5, 6–3, 7–6 (7–4) Grant Connell e Patrick Galbraith.

Teste di serie

 Todd Woodbridge /  Mark Woodforde (campioni)
 John Fitzgerald /  Anders Järryd (secondo turno)
 Patrick McEnroe /  Jonathan Stark (quarti di finale)
 Mark Kratzmann /  Wally Masur (secondo turno)
 Grant Connell /  Patrick Galbraith (finale)
 Danie Visser /  Laurie Warder (terzo turno)
 Jacco Eltingh /  Mark Koevermans (primo turno)
 Steve DeVries /  David Macpherson (primo turno)

 Luke Jensen /  Murphy Jensen (secondo turno) 
 Wayne Ferreira /  Michael Stich (terzo turno) 
 Sergio Casal /  Jakob Hlasek (primo turno) 
 Ken Flach /  Rick Leach (secondo turno) 
 Shelby Cannon /  Scott Melville (secondo turno) 
 David Adams /  Andrej Ol'chovskij (secondo turno) 
 Richey Reneberg /  David Wheaton (secondo turno) 
 Glenn Michibata /  David Pate (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1993
ATP Tour 1993